Аль-Музаффар І Умар (? — 1191) — емір Хами в 1179—1191 роках.
 Абд аль-Малік аль-Музаффар (975—1008) — хаджиб і фактичний правитель Кордовського халіфату у 1002—1008 роках.
 Ахмад I аль-Музаффар — мамелюкський султан Єгипту (1421) з династії Бурджитів.
 Муніс аль-Музаффар (845—846 — 933) — командуючий армії Аббасидів в 908—933 роках.
 Хаджжі I аль-Музаффар (1332—1347) — мамелюкський султан Єгипту (1346—1347) з династії Бахрітів.
 Ях'я аль-Музаффар (? — 1036) — 2-й емір Сарагоської тайфи в 1023—1036 роках.

Див. також 
 Музаффариди